Рајан има више значења:
 Рајан (Ајова)
 Рајан (Оклахома)